Niemcy:
 Heßheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Heßheim – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz

Zobacz też:
 Lambsheim-Heßheim